Немања Андрић (Београд, 13. јуна 1987) српски је фудбалер. Тренутно наступа за ОФК Вршац.

Статистика

Клупска

Трофеји, награде и признања 
Ђер
 Прва лига Мађарске : 2012/13.

 Суперкуп Мађарске : 2013/14.

Референце

Спољашње везе 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рођени 1987.
Спортисти из Београда
Лазаревчани
Српски фудбалери
Везни играчи у фудбалу
Крилни играчи у фудбалу
Фудбалери Обилића
Фудбалери Рада
Фудбалери Ђера
Фудбалери Ујпешта
Фудбалери Балмазујвароша
Фудбалери Капошвара
Фудбалери Колубаре
Фудбалери ОФК Вршца
Фудбалери Суперлиге Србије
Фудбалери Прве лиге Србије
Фудбалери Прве лиге Мађарске